Grobnik, naselje u općini Čavle, kod Rijeke, poznato po auto-moto stazi
 Kaštel Grobnik, utvrda u naselju Grobnik 
 Grobnik (Slunj), gradsko naselje Slunja
 Grobnik (Pićan), naselje u općini Pićan